Åby kyrka kan syfta på:
 
Åby kyrka – en kyrkobyggnad i Läckeby och tillhör Växjö stift
Södra Åby kyrka – en kyrkobyggnad i Södra Åby på Söderslätt i Skåne
Stora Åby kyrka– en kyrkobyggnad i Stora Åby socken och Ödeshögs församling
Ättetorpskyrkan – i samhället Åby, Norrköpings kommun

Se även 
Åby (olika betydelser)